Bajan Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bajan (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Bajan (distrikt i Mongoliet, Gobi-Sümber), 

Robotskapade Mongolietförgreningar